Ван Хорн (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Хорн, Кит (род. 1975) — американский профессиональный баскетболист.
Ван Хорн, Петрус (1885—1937) — голландский шахматист.
 Ван Хорн, Уэлби (1920—2014) — американский теннисист (профессионал с 1942 года) и теннисный тренер.
 См. также 
 Ван-Хорн